Dipton bezeichnet
 Dipton (County Durham), England 
 Dipton (Neuseeland) in der Region Southland in Neuseeland